Kurig ist der Familienname folgender Personen:

 Detmar Kurig (* 1966), deutscher Kontrabassist und Hochschullehrer
 Hans Kurig (1931–2016), deutscher Literaturwissenschaftler